Rašovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Rašovice, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Rašovice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale